Жердь:

 Жердь — тонкий длинный ствол дерева очищенный от сучьев и ветвей, используется при строительстве изгородей, навесов и крыш.

Белоруссия 
 Жердь — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Россия 
 Жердь — село в Мезенском районе Архангельской области.
 Жердь — река в Архангельской области, приток Мезени.
 Жердь — река в Архангельской области, приток Пинеги.

Украина 
 Жердь — река в Теофипольском районе Хмельницкой области и Лановецком районе Тернопольской области.